L'Open de Séoul de squash 2008 est l'édition 2008 de l'Open de Séoul de squash qui se déroule du 2 au 7 juin 2008 à Séoul. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

La  mondiale Nicol David remporte la finale face à la championne du monde Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Séoul de squash

Open de Séoul de squash
Sport en Corée du Sud en 2008
Squash en 2008
Sport en juin 2008